Sneaker es una palabra de origen inglés que en español se refiere a las "zapatillas" (en México tenis) que puede una persona vestir.

Los sneakers se distinguen por vestir de forma casual (informal) o deportiva y con zapatillas deportivas.

Desde el concepto psicológico, los sneakers forman parte del grupo de parafilias, siendo clasificados en el retifismo, donde quien presenta este comportamiento asocia el zapato y el pie con los genitales.

Véase también 
 Fetichismo
 Fetichismo de pies
 Retifismo
 Hand-job
 Footjob

Referencias 

Fetichismo sexual
Prácticas sexuales
Jerga sexual